Megara () több ókori személy és görög település neve.

 Megara, Kreón thébai király leánya, Héraklész első felesége
 Megara, a legismertebb attikai város, újgörög olvasatban Mégara
 Megara, pontosan nem ismert ókori thesszáliai görög város
 Megara Hüblaia, szicíliai görög gyarmatváros, latinul Megara Hyblaea
 Megara, keresztnév